SHL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shillong (India)
 SHL – abbreviazione per Svenska Hockeyligan, campionato svedese di hockey su ghiaccio